Рівера (Ривера у назвах топонімів) може відноситися до:

Прізвище 

 Анхеліка Рівера (*1969) — мексиканська акторка.
 Джанні Рівера (*1943) — італійський футболіст, півзахисник. Володар «Золотого м'яча» 1969.
 Дієго Рівера (1886—1957) — мексиканський художник.
 Луїс Гільєрмо Соліс Рівера — 44-й президент Коста-Рики.
 Ная Рівера (1987—2020) — американська акторка, співачка та модель.
 Рейнальдо Руеда Рівера (*1957) — колумбійський футбольний тренер.
 Рікардо Рівера (футболіст) (*1997) — пуерториканський футболіст.
 Фруктуосо Рівера — 1-й президент Уругваю
 Хосе Еустасіо Рівера (1889—1928) — колумбійський письменник.

Топоніми 

 Ривера — департамент Уругваю, розташований в північно-східній частині країни.
 Ривера — місто в Уругваї, столиця однойменного департаменту.

Італійські прізвища
Іспанські прізвища